Статський радник — цивільний (статський) чин 5-го класу, згідно з табелем рангів, що використовувався в Російській імперії.
 «Статський радник» — роман російського письменника та белетриста Бориса Акуніна. Видана у 1998 році.
 «Статський радник» — російський художній фільм, екранізація роману «Статський радник». Вийшов у 2005 році.